

Geografia 
 Francia
 Lacourt – comune nella regione dell'Occitania
 Lacourt-Saint-Pierre – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Camille Lacourt – ex nuotatore francese
 Jonathan Lacourt – calciatore francese